Шаровки:

 Шаровки — семейство насекомых из отряда двукрылых.
 Шаровки — род пресноводных двустворчатых моллюсков семейства горошинок.